Ре́йберн () — английская фамилия.

 Реберн, Генри (1756—1823) — шотландский художник.
 Рейбёрн, Эмеди (1879—1920) — американский ватерполист и пловец.

Примечания